Toner steht für:

 Toner, Farbmittel für elektrostatische Druckverfahren
 Zu den Chemikalien zum Entwickeln von Silberfotografien siehe Tonung

Toner ist der Familienname folgender Personen:

 Devin Toner (* 1986), irischer Rugby-Union-Spieler